Heveling ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Heveling (* 1972), deutscher CDU-Politiker
 Julius Heveling (1842–1909), deutscher römisch-katholischer Priester und Zentrums-Politiker